Grabowski ist ein Familienname.

Herkunft und Varianten 
Grabowski, Grabowsky, Grabovski: Herkunftsnamen zu polnischen Ortsnamen wie Grabowsk, Grabów, Grabowa, Grabowo.
Der altpolabische Name enthält das Substantiv grab, was Hainbuche oder Weißbuche bedeutet.

Die weibliche Form dieses Familiennamens ist Grabowska.

Namensträger 
 Achim Grabowski (* 1966), deutscher Bowlingspieler
 Adam Stanislaus Grabowski (1698–1766), Bischof von Ermland
 Aljoscha Grabowski (* 1982), deutscher Volleyball- und Beachvolleyballspieler
 Ambroży Grabowski (1782–1868), polnischer Kunsthändler und Historiensammler

 Antoni Grabowski (1857–1921), polnischer Chemieingenieur und Esperantist
 Bernard F. Grabowski (1923–2019), US-amerikanischer Politiker
 Dariusz Grabowski (* 1950), polnischer Politiker
 David Grabowski (* 1992), deutscher Jazzmusiker
 Dmitri Grabowski (1985–2017), ukrainischer Radrennfahrer, siehe Dmytro Grabovskyy
 Eligiusz Grabowski (1935–2021), polnischer Radrennfahrer
 Elisabeth Grabowski (1864–1929), deutsche Schriftstellerin
 Erich Grabowski (* 1917), deutscher Politiker (DBD)
 Ewald Grabowski (1932–2009), deutscher Politiker
 Ferdinand von Grabowski (1787–1861), preußischer Generalleutnant, Kommandant der Festung Wesel 
 Franz Grabowski (1897–1981), deutscher Manager
 Friedrich Grabowski (1886–1957), deutscher Aktivist und Publizist
 Gerd Günther Grabowski, eigentlicher Name von G. G. Anderson (* 1949), deutscher Musiker

 Heinrich Emanuel Grabowski (1792–1842), deutscher Botaniker
 Heinz Grabowski (1920–1945), deutscher SS-Untersturmführer, KZ-Lagerführer
 Helene von Götzendorff-Grabowski (1860–1908), deutsche Schriftstellerin 
 Henryk Grabowski (1929–2012), polnischer Leichtathlet
 Ingeborg Michaelis-Grabowski (1921–1995), deutsche Malerin und Grafikerin
 Irek Grabowski (1966–2010), polnischer Autor, Komponist, Arrangeur und Musiker

 Jasmin Grabowski (* 1991), deutsche Judoka
 Jason Grabowski (* 1976), US-amerikanischer Baseballspieler
 Jim Grabowski (* 1944), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Joachim Grabowski (* 1958), deutscher Psychologe
 Jörn Grabowski (* 1949), deutscher Historiker und Archivar, Leiter des Zentralarchivs der Staatlichen Museen zu Berlin
 Jürgen Grabowski (1944–2022), deutscher Fußballspieler
 Jürgen Grabowski (Leichtathlet) (* 1967), deutscher Leichtathlet
 Krzysztof Grabowski (* 1965), polnischer Musiker
 Kuba Grabowski (* 1991), polnischer Rapper, Sänger und Songwriter siehe Quebonafide
 Lena Grabowski (* 2002), österreichische Schwimmerin
 Lucjan Kazimierz Grabowski (1871–1941), polnischer Astronom
 Maciej Grabowski (* 1959), polnischer Politiker

 Michail Jurjewitsch Grabowski (* 1984), weißrussischer Eishockeyspieler, siehe Michail Hrabouski

 Petra Grabowski (* 1952), deutsche Kanutin
 Stephan Grabowski (1767–1847), polnischer General und Staatsmann
 Walter Grabowski (1896–??), deutscher Parteifunktionär (NSDAP) und Euthanasietäter
 Zbigniew R. Grabowski (1927–2017), polnischer Chemiker

Sonstiges 
 Grabowski (Adelsgeschlecht), pommerellischen Adelsgeschlecht
 Der Maulwurf Grabowski, Kinderbuch von Luis Murschetz im Diogenes Verlag

Siehe auch 
 Grabowskia, Pflanzengattung aus der Familie der Nachtschattengewächse
 Grabowskis Brombeere, Pflanzenart aus der Gattung Rubus

Einzelnachweise 

Familienname
Wohnstättenname
Polnischer Personenname